Il doppio del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Hugo Armando e Leonardo Mayer che hanno battuto in finale Ricardo Mello e Caio Zampieri 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Hugo Armando /  Leonardo Mayer (Campioni)
 Ricardo Mello /  Caio Zampieri (finale)

 Víctor Estrella /  Alejandro Fabbri (semifinali)
 Riccardo Ghedin /  Michael Quintero (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 2008